Алекса́ндр Заха́ров:
 Захаров, Александр Валентинович (род. 1941) — советский и российский физик.
 
 Захаров, Александр Григорьевич (1921—2010) — советский генерал-лейтенант.
 
 Захаров, Александр Константинович (род. 1987) — российский футболист.
 
 
 Захаров, Александр Павлович (1905—1969) — начальник Управления НКВД по Молотовской области, генерал-майор.
 Захаров, Александр Сергеевич (род. 1954) — советский ватерполист.
 Захаров, Александр Фёдорович (1928—1986) — генетик, член-корреспондент АМН СССР. Примечания